gmina Pawłów – gmina wiejska, powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie

dawne gminy:
 gmina Pawłów – gmina wiejska, powiat bialski, woj. lubelskie
 gmina Pawłów – gmina wiejska, powiat buski, woj. kieleckie
 gmina Pawłów – gmina wiejska, powiat chełmski, woj. lubelskie
 gmina Pawłów – gmina wiejska, powiat katowicki, woj. śląskie potem woj. katowickie